MIPEP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 713 амінокислот, а молекулярна маса — 80 641.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію, іоном заліза, іоном магнію, іоном марганцю, кобальтом. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Металопротеази
Мітохондріальні білки